Kasai steht für:

 Kasai (Hyōgo), japanische Stadt in der Präfektur Hyōgo
 Kasai (Fluss), ein Nebenfluss des Kongo
 Kasaï (Provinz), eine Provinz in der der Demokratischen Republik Kongo
 Süd-Kasai, international nicht anerkannter Staat während der Kongo-Krise 1960/61

Personen:
 Kasai, siehe Gusai (1284–1378), japanischer Dichter
 Haruka Kasai (* 2004), japanische Nordische Kombiniererin
 Kimiko Kasai (* 1945), japanische Jazzsängerin und Designerin
 Kasai Morio (1922–2008), japanischer Chirurg und Kinderchirurg
 Masae Kasai (1933–2013), japanische Volleyballspielerin
 Noriaki Kasai (* 1972), japanischer Skispringer
 Seiichi Kasai (* 1932), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Yann Kasaï (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Yoshiko Kasai (* 1980), japanische Skispringerin, siehe Yoshiko Yoshiizumi
 Yuna Kasai (* 2004), japanische Nordische Kombiniererin
 Kasai Zenzō (1887–1928), japanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Kasai-Operation
 Kassai